Jan Eijkelboom (1926-2008), een Nederlands dichter, schrijver, vertaler en krantenjournalist
Jan Eikelboom (1964), een Nederlands televisiejournalist
Joan Eikelboom (1969-2008), een Nederlands amazone
Marten Eikelboom (1973), een Nederlands hockeyer